Het ATP-toernooi van Doha 2021 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2021) werd gespeeld van 8 tot en met 13 maart 2021. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar. Door de coronapandemie werd het toernooi van begin januari naar begin maart verplaatst.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha